Ez a szócikk a Manchester United FC 2009–2010-es szezonjáról szól, amely a csapat 18. idénye a Premier Leagueben, és sorozatban 35. az angol első osztályban. Azt követően, hogy az előző szezonban beállították a Liverpool 18 bajnoki elsőséget számláló rekordját, ebben az idényben az új rekordot jelentő 19. címért harcoltak, de a bajnoki elsőséget végül egy pont előnnyel a Chelsea FC szerezte meg.

Esélyük nyílt, hogy a harmadik egymást követő évben is elérjék a Bajnokok Ligája döntőjét, amire legutóbb az olasz Juventus FC volt képes 1998-ban, de a negyeddöntőben a Bayern München megállította Aley Ferguson fiait. A Ligakupa döntőjében 2–1-es győzelmet arattak az Aston Villa felett így megvédték címüket, amire a Nottingham Forest 1990-es győzelme óta nem volt példa, összességében pedig öt év alatt a harmadik Ligakupa-sikerüket aratták. Az FA-kupában már a 3. fordulóban kiestek, miután hazai pályán meglepetésre 1-0-ra kikaptak a Leeds Unitedtől.

Felkészülési mérkőzések

Community Shield 

2009. augusztus 9-én az előző szezon bajnokaként a Manchester United a 2008–2009-es FA-kupa győztesével, a Chelsea csapatával mérkőzött a Szuperkupáért. Nani a 10. percben megszerezte a vezetést a Unitednek és az első félidő végén is a bajnokcsapat vezetett. A második félidő elején a londoni csapat átvette a mérkőzés irányítását és Ricardo Carvalho révén egyenlített az 53. percben. A 70. perceben Frank Lampard góljával a vezetést is átvette a Chelsea. A gól előtti akció közben Michael Ballack szabálytalankodott Patrice Evra ellen, de a játékvezető nem fújta le az esetet. A hosszabbításban a csereként beálló Ryan Giggs passzából Wayne Rooney egyenlített, de a büntetőpárbajt elveszítette a csapat.

Statisztika

Forrás

Átigazolások

In

Out

Loan out

Jegyzetek 

2009